Kevin Abbring (* 20. Januar 1989 in Eindhoven) ist ein niederländischer Rallye-Fahrer.

Karriere 
Kevin Abbring startete seine Karriere im Motorsport in der Junior-Rallycross-Serie. Im Alter von 16 Jahren gewann er den niederländischen und belgischen Titel drei Mal. Seine erste Rallye-Erfahrung machte er im Alter von 17 Jahren. Abbring startete 2006 als Beifahrer seines Vaters Edwin in der belgischen Meisterschaft. In der Saison 2007 setzte sich Kevin Abbring selber hinter das Steuer und er gewann den Mitsubishi Colt Cup, zählend zur belgischen Meisterschaft.
Im Jahr 2008 machte Abbring den Schritt in die Junior-Rallye-Weltmeisterschaft (JWRC). In einem Renault Clio R3 gewann er bei der Rallye Deutschland eine Wertungsprüfung. 2009 blieb Abbring in der JWRC und siegte in Polen, womit er sich nicht nur als erster Niederländer in die Siegerlisten der JWRC eintrug, sondern auch zum bisher jüngsten Sieger mit 20 Jahren.

Eine weitere JWRC-Saison folgte 2010. In dieser Saison gewann er 13 Wertungsprüfungen und die Rallye Portugal. Die fehlende Finanzierung verhinderte ein weiteres Jahr in der JWRC, stattdessen fuhr Abbring die französische Schotter-Meisterschaft und wurde in einem Citroën DS3 R3 2WD Meister.

2011 absolvierte Abbring die ersten WRC-Einsätze für Volkswagen. Mit einem Klassensieg im Škoda Fabia S2000 bei der Rallye Großbritannien lief es sehr gut und er wurde mit dem FIA Institute Driver of the Year-Preis ausgezeichnet in der Klasse WRC2. 2012 siegte er in Monte Carlo in der Klasse WRC2. Er konnte bei den folgenden drei Rallyes aber nicht mehr überzeugen. In Mexiko wurde ihm ein technisches Problem zum Verhängnis, in Portugal verunfallte er bereits im Shakedown und in Großbritannien wurde er auf Rang zehn klassiert.

Nach dem eher enttäuschenden Jahr kehrte Abbring 2013 nach Frankreich zurück und feierte mit einem Peugeot 208 VTi R2 den Sieg im Volant Peugeot Cup. In der ERC 2014 stand er zweimal auf dem Podium (Peugeot 208 T16 R5) und verbuchte einen Klassensieg bei der Rallye Frankreich.
2014 begann Abbring für Hyundai Motorsport zu arbeiten als Testfahrer. Im Jahr 2015 sind mindestens vier Einsätze in der obersten Klasse der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) geplant. Bei seiner ersten Rallye für Hyundai verpasste er die WM-Punkte-Ränge nur knapp mit dem elften Rang in Schweden.

Einzelergebnisse WRC 

Quelle:

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1989
Mann